

Patronyme 
 Marcel Lefrancq est un photographe belge.
 Claude Lefrancq, éditeur bruxellois

Toponyme 
 Rue Lefrancq à Bruxelles.

Autres 
 Lefrancq est une maison d'édition belge.